Bernard Queysanne, (1944- ), réalisateur français
 Michel Queysanne, (1913-1996), professeur de mathématiques français